Malmivaara est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1970), homme politique et religieux finlandais
Laura Malmivaara (née en 1973), actrice et chanteuse finlandaise
 (née en 1982), actrice finlandaise
Olli Malmivaara (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1908-1987), homme politique et religieux finlandais
 (1879-1958), homme politique et religieux finlandais
 (1854-1922), homme politique et religieux finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois